

Bärwalde (Niederer Fläming) – frazione del comune di Niederer Fläming (Brandeburgo)

Bärwalde, oggi Barwice – città nel voivodato della Pomerania Occidentale
 Bärwalde, oggi Mieszkowice – città nel voivodato della Pomerania Occidentale